ТоЭй (кинокомпания) 
 Тоэй (анимационная студия)
 Тоэй — посёлок в Японии